Le Petit Lord Fauntleroy, livre pour enfants de Frances Hodgson Burnett publié en 1885 aux États-Unis
Le Petit Lord Fauntleroy, film de 1914
Le Petit Lord Fauntleroy, film muet américain réalisé par Alfred E. Green et Jack Pickford en 1921
Le Petit Lord Fauntleroy, film américain réalisé par John Cromwell en 1936
Le Petit Lord Fauntleroy, téléfilm de 1974
Le Petit Lord Fauntleroy, téléfilm britannique réalisé par Jack Gold en 1980
Le Petit Lord, anime japonais réalisé par Kôzô Kusuba en 1988
Le Petit Lord Fauntleroy, minisérie anglaise à la télévision en 1995